Ulica, javna površina unutar naselja namijenjena slobodnom prolazu. 
 Ulica (1954), film iz 1954.
 Ulica (2007), film iz 2007.

Naselja:
 Ulice (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko, BiH
 Ulica (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora